Ein Kardinalzeichen ist:

 das hauptsächliche oder wichtigste Symptom einer Krankheit in der Pathologie (auch Kardinalsymptom)
 ein richtungsweisendes Seezeichen in einem Kardinalsystem
 ein dem jahreszeitlichen Wechsel entsprechendes Tierkreiszeichen, siehe Kardinalzeichen (Astrologie)